Ženská dvouhra US Open 2020 probíhala v první polovině září 2020. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráček. 

Obhájkyní titulu byla kanadská světová šestka Bianca Andreescuová, která se odhlásila v polovině srpna pro herní výpadek po zranění kolena, když od říjnového Turnaje mistryň 2019 nenastoupila k žádnému utkání. Kvůli pandemii se nebyla schopná dostat do zápasového tempa a vrátit na obvyklou herní úroveň.

Podruhé v kariéře plnila roli nejvýše nasazené na grandslamu Češka Karolína Plíšková, při absenci světové jedničky Bartyové i druhé v pořadí Halepové. Ve druhém kole ji vyřadila Francouzka Caroline Garciaová. Turnajovou dvojkou byla Američanka Sofia Keninová, vítězka jediného odehraného majoru v předchozí části sezóny, Australian Open. V osmifinále však nestačila na Belgičanku Elise Mertensovou, která ukončila její 10zápasovou neporazitelnost na grandslamu. 

Z prvního kola postoupilo dvacet devět z třiceti dvou nasazených, což znamenalo nejvyšší podíl těchto hráček od zdvojnásobení počtu nasazených na grandslamu v roce 2001.  

Vyřazení třicáté nasazené Kristiny Mladenovicové popsal deník The New York Times jako jeden z největších zkratů v historii US Open. V zápase druhého kola směřovala favorizovaná Francouzka k hladkému vítězství nad debutující 20letou Ruskou Varvarou Gračovovou, když vedla 6–1, 5–1 a 15:0. Přestože gem prohrála, v dalším si vypracovala vedení 40:0 a Gračovová na servisu musela odvracet celkem čtyři mečboly. Po zvládnutí krizové situace zahájila ruská 102. hráčka žebříčku obrat. Vyhrála 12 ze zbylých 13 gemů a Mladenovicové uštědřila „kanára“. Po prohře 6–1, 6–7 a 0–6 si Francouzka stěžovala na restrikce spojené s pandemií covidu-19 prohlášením: „Je to noční můra, co zde prožíváme“. Pro kontakt s nakaženým Benoîtem Pairem byla zařazena do skupiny s přísnými omezeními a častějším testováním.     

S osmifinálovými výhrami Sereny Williamsové, Viktorie Azarenkové a Cvetany Pironkovové postoupily do čtvrtfinále grandslamu poprvé v historii tři matky. V soutěži startovalo celkem devět matek. 

Američanka Serena Williamsová usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové. Z předchozích čtyř finále odešla poražena. Rovněž se mohla stát první sedminásobnou šampionkou ve Flushing Meadows v otevřené éře. Úvodní výhrou nad Kristie Ahnovou dosáhla 102. vítězné dvouhry na US Open, čímž překonala rekord soutěže sdílený s Chris Evertovou. V semifinále však podlehla Viktorii Azarenkové po třísetovém průběhu. Běloruska snížila pasivní poměr vzájemných zápasů na 5–18. Williamsová všech deset předchozích utkání na grandslamu proti Azarenkové vyhrála včetně tří duelů na US Open.

Naomi Ósakaová vyjadřovala podporu hnutí Black Lives Matter již na předcházejícím Western & Southern Open 2020, kdy nejdříve odmítla nastoupit do semifinále. Během US Open nosila sedm černých roušek se jmény sedmi amerických Afroameričanů, kteří byli zastřeleni bělochy, v některých případech policisty.  

Ženská dvouhra  se stala prvním ročníkem od US Open 1980, kdy byly obě semifinále i finále hrány na tři sety.

Druhý titul na US Open pro Naomi Ósakaovou 
Vítězkou se stala 22letá světová čtyřka Naomi Ósakaová z Japonska, která ve finále za 1.53 hodiny zdolala dvacátou sedmou hráčku žebříčku Viktorii Azarenkovou z Běloruska ve třech setech 1–6, 6–3 a 6–3. Ve vzájemných zápasech se tak ujala vedení 3–2. 

Úvodní sada patřila 31leté Azarenkové, jež za 27 minut soupeřce dovolila uhrát jediný gem. Kazící Japonka vyprodukovala třináct nevynucených chyb na pět vítězných míčů, zatímco Běloruska se dopustila jen tří nevynucených chyb. Stejný vývoj pokračoval do třetího gemu druhé sady, kdy Azarenková přitvrdila a v tomto úseku zahrála osm winnerů. Gembol na vedení 3–0 však nevyužila a o hru na servisu nakonec přišla. Japonka se rebrejkem vrátila do zápasu a zahájila obrat. Podruhé protihráčce odebrala podání v sedmé hře a získala rozhodující rozdíl. Potřetí v setu pak běloruská rodačka odevzdala servis v jeho závěru. Šňůrou čtyř her si Ósakaová vynutila rozhodující dějství. Ve střední sadě zahrála šestnáct vítězných míčů na pět nevynucených chyb. V úvodní fázi třetího setu Ósakaová prolomila podání za stavu 2–1 a následně potvrdila brejk záchranou tří betjkbolů v řadě. Přesto o servis přišla v sedmé hře, jíž Azarenková snížila na 3–4. Běloruska však v zápětí podání znovu neudržela. Japonská tenistka utkání doservírovala do vítězného konce po využití druhého mečbolu. V sezóně 2020 tak navýšila vítěznou bilanci  třísetových utkání na 9–1. 

Šampionka Ósakaová v probíhající sezóně vybojovala premiérové turnajové vítězství, které znamenalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour. Polovinu z nich tvořily grandslamové trofeje. V této statistice navázala na triumfy z US Open 2018 a Australian Open 2019. Ve finále majorů zůstávala dále neporažena. Ve Flushing Meadows se stala jedenáctou hráčkou otevřené éry, která vybojovala více než jednu trofej. Poprvé od Arantxy Sánchezové Vicariové na US Open 1994 dokázala vítězka otočit finále po prohrané úvodní sadě. V otevřené éře grandslamu k takovému obratu došlo poosmé. Japonka byla rovněž první hráčkou od titulů Jennifer Capriatiové z let 2001–2002, která vyhrála první tři grandslamová finále kariéry.  

Do žebříčku WTA si Japonka připsala 2 000 bodů, znamenající posun na 3. místo, a získala odměnu 3 milionů dolarů. Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Azarenková prohrála na US Open i třetí finále po ročnících 2012 a 2013. Ve světové klasifikaci se posunula o třináct míst výše, na 14. příčku za Kontaovou.

Dopad pandemie covidu-19 

V důsledku pandemie covidu-19 se US Open 2020 stal prvním grandslamem v historii se zákazem vstupu veřejnosti. Pětiměsíční přerušení sezóny 2020 znamenalo, že hráčky neměly dostatečnou herní praxi. Po srpnovém obnovení okruhu byly do přípravy zahrnuty pouze čtyři turnaje v Palermu, Praze, Lexingtonu a New Yorku. Zrušenou kvalifikační soutěž ve Flushing Meadows nahradil antukový Prague Open ze série WTA 125K souběžně hraný v areálu Sparty Praha a na Štvanici.

Šest členek první osmičky žebříčku WTA, Ashleigh Bartyová, Simona Halepová, Belinda Bencicová, Kiki Bertensová a Elina Svitolinová, se v souvislosti s pandemií odhlásilo. Poprvé od londýnského Wimbledonu 2004, na němž absentovaly Justine Henin-Hardenneová a Kim Clijstersová, tak do grandslamového turnaje nezasáhly světová jednička ani dvojka. Z první stovky klasifikace WTA se omluvilo dvacet čtyři jejích členek. Důsledkem byl start vyššího počtu hráček z druhé světové stovky i udělení dodatečných divokých karet americkým tenisovým nadějím. V hlavní soutěži grandslamu debutovalo osm tenistek, Američanky Usue Maitane Arconadová, Hailey Baptisteová, Katrina Scottová a nejmladší členka startovního pole, 15letá Robin Montgomeryová, dále pak Polka Katarzyna Kawaová, Ruska Varvara Gračovová, Ukrajinka Katarina Zavacká a Němka Tamara Korpatschová.

Nasazené hráčky

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2020